Bluff Head kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Bluff Head (udde), 
 Wong Chuk Kok Tsui, udde, 

Robotskapade Hongkongförgreningar